Museo di mineralogia a Firenze;
Museo di mineralogia a Napoli;
Museo di mineralogia a Parma;
Museo di mineralogia a Roma;
Museo di mineralogia a Vico Equense.